Игуасу́ (, ):

 Игуасу — река в Южной Америке.
 Игуасу — каскад водопадов на этой реке, на границе Бразилии и Аргентины.
 Национальные парки в окрестностях этих водопадов:
 Игуасу () в Аргентине;
 Игуасу () в Бразилии.
 Кедас-ду-Игуасу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.